gmina Arden (Dania)
 gmina Arden (USA)